Neomura () е биологична надимперия организми, включваща две големи империи – Археи (Archaea) и Еукариоти (Eukaryota).

Филогенеза 

Томас Кавалиър-Смит доказва, че Neomura еволюират от бактерии. Най-силното доказателство е, че всички известни еукариоти имат митохондрии, които почти сигурно еволюират чрез ендосимбиоза от алфа-протеобактериа (високо развити групата на бактериите). Ако Eukaryota е толкова стара, колкото бактериите, почти със сигурност е щяла да се разклони по време на многото милиони години необходими на бактериите да развият аеробно дишане, извършвано от митохондриите и някои еукариоти биха се развили без митохондрии.

Малка, но важна част от доказателствата е, че холестеролните деривати и протеазомите намерени в Neomura също са намерени в Actinobacteria (актинобактерии), може би най-високо развитите бактериите. Молекули с такава сложност е малко вероятно да са се развива повече от веднъж в отделните клонове, така че или е имало хоризонтален трансфер на тези два метаболитни пътя или Neomura еволюира от този клон на бактериите.

Особености 
Neomura са много разнообразна група, включваща всички многоклетъчни видове, както и повечето екстремофилни видове, но всички те споделят някои общи молекулярни характеристики. Всички Neomura използват хистони при компактизацията (опаковането) на ДНК в хромозома, също и повечето имат интрони със своите гени. Всички Neomura използват метионин като инициатор за синтеза на протеини, транслация (бактериите използват фенилметионин). И накрая, всички Neomura използват няколко вида РНК-полимерази, а бактериите използват само една.

Източници

Външни препратки 
 
 
 
 

Дърво на живия свят